Жан IV де Бомануар (; 1310 год,  — 1366 год или 1367 год) — французский рыцарь из Бретани, командующий крепостью Жослен и маршал-коннетабль Бретани.

Товарищ по оружию Дюгесклена, прославился в особенности защитой города Жослена (1351 год) и происходившим там «сражением тридцати» — единоборством между 30 англичанами и 29 французами под предводительством де Бомануара за бретонское наследство.

Примечания

Литература 
 

Семья Бомануар
Бретонский маршал
Умершие в 1360-е годы
Деятели Столетней войны